Моржі — ластоногі ссавці з родини Моржеві ряду Хижих
 Моржі — присілок, Орловський район, Кіровська область, Росія